Deze pagina geeft een lijst met best bezocht attracties van Nederland weer, waarvan de attractie op jaarbasis meer dan een miljoen bezoekers ontvangen heeft.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Referenties 

Toeristische attractie